Baltrum bezeichnet

 die Insel Baltrum
 Baltrum I, ein Fährschiff
 Baltrum II, ein Fährschiff
 Baltrum II, der ehemalige Name eines Fahrgastschiff, siehe Jens Albrecht III
 Baltrum III, ein Fährschiff
 Baltrum IV, ein Fährschiff
 Baltrum V, ein Fährschiff
 Baltrum (Schiff), ein Seenotrettungsboot, ehemals DGzRS, nun DSRS
 Baltrum (Spezialschiff), Kennung A 1454, Taucherschulboot der Deutschen Marine, umgebaut aus Wangerooge-Klasse